Suetin ist der Familienname verschiedener Personen:

 Alexei Stepanowitsch Suetin (1926–2001), russischer Schachspieler
 Nikolai Michailowitsch Suetin (1897–1954), russischer Maler